Marcelinho Carioca — futebolista brasileiro
 Marcelo Leite Pereira — futebolista brasileiro
 Marcelinho Paraíba — futebolista brasileiro
 Marcelo Elgarten — voleibolista brasileiro
 Marcelo Huertas — basquetebolista brasileiro
 Marcelo Luis de Almeida Carmo — futebolista brasileiro
 Marcelinho Paulista — futebolista e treinador brasileiro
 Marcelinho Machado — basquetebolista brasileiro
 Marcelinho Roriz — futebolista brasileiro

Desambiguação
Hipocorísticos